Dominique You ist der Name folgender Personen:

* Dominique You (Pirat) (1770–1830), französischer Pirat
 Dominique You (Bischof) (* 1955), französischer Bischof